BGU peut faire référence à :
  ;
 Ben-Gurion University, une université publique implantée à Beer-Sheva dans le sud d'Israël.